La Neuvelle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Neuvelle-lès-Scey, kommun, Département de la Haute-Saône, 
 La Neuvelle-lès-Lure, kommun, Département de la Haute-Saône,